Baden-Powell bezeichnet
 Baron Baden-Powell, einen erblichen britischen Adelstitel
 Arthur William Baden Powell (1901–1987), neuseeländischer Malakologe, Naturforscher und Paläontologe (Baden ist hier Vorname)
 Baden Powell de Aquino (1937–2000), brasilianischer Gitarrist
 Philippe Baden Powell (* 1978), französisch-brasilianischer Musiker
 Lord Baden Powell (Schiff), Schweizer Pfadfinderschiff

Baden-Powell ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Baden-Powell (1858–1945), britische Pfadfinderin, Weltführerin der Pfadfinderinnen
 Baden Baden-Powell (1860–1937), britischer Offizier und Pionier der Militärluftfahrt
 Frank Baden-Powell (1850–1933), britischer Jurist, Offizier und Künstler, Bruder Roberts
 George Baden-Powell (1847–1898), britischer Diplomat und Abgeordneter, Bruder Roberts
 Harry Baden-Powell (1796–1860), englischer Mathematiker
 Olave Baden-Powell (1889–1977), britische Pfadfinderin, Weltführerin der Pfadfinderinnen
 Robert Baden-Powell (1857–1941), britischer Offizier, Gründer der Pfadfinderbewegung
 Peter Baden-Powell, 2. Baron Baden-Powell (1913–1962), britischer Peer
 Robert Baden-Powell, 3. Baron Baden-Powell (1936–2019), britischer Peer und Politiker
 Warington Baden-Powell (1847–1921), britischer Anwalt, Gründer der Seepfadfinder, Bruder Roberts